Кодекс 069 (Gregory-Aland) — унциальный манускрипт V века на греческом языке, содержащий фрагменты текста Евангелия от Марка 10,50-51; 11,11-12 на одном пергаментном листе (8 x 4,5 см). Текст на листе расположен в одной колонке, 25 строк в колонке. 

Рукопись хранится в Чикагском университете (Oriental Institute, 2057) в Чикаго.

Особенности рукописи  

Греческий текст рукописи отражает византийский тип текста, соответствующий Александрийскому кодексу. Рукопись отнесена к III категории Аланда.

См. также  
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 

 Bernard Pyne Grenfell & Arthur Surridge Hunt, Oxyrhynchus Papyri I, 7.
 Caspar René Gregory, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1900, vol. I, p. 68.

Ссылки 

 Images at the Goodspeed Manuscript Collection

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи V века